Wilson (Lebensdaten unbekannt) war ein schottischer Fußballspieler.

Karriere 
Wilson spielte in seiner Fußballkarriere mindestens von Februar bis Mai 1891 für den FC Dumbarton. Dabei gelang ihm in seinem ersten Spiel am 28. Februar 1891 ein Tor beim 4:0-Sieg über den FC Vale of Leven im Boghead Park. In der Saison 1890/91 absolvierte er insgesamt fünf Spiele. Die Saison schloss er mit seinem Team als Schottischer Meister ab.

Einzelnachweise 

Fußballspieler (FC Dumbarton)
Schottischer Meister (Fußball)
Schotte
Brite
Geboren im 19. Jahrhundert
Gestorben im 19. oder 20. Jahrhundert
Mann